Ehrenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ehrenberger (1649–1726), deutscher evangelischer Pfarrer und Naturforscher, Pseudonyme Christianus Theophilus und Hareneus Geierbrand
 Anton Ehrenberger (* 1953), österreichischer bildender Künstler
 Bonifacius Heinrich Ehrenberger (1681–1759), deutscher Mathematiker und Physiker
 Evelyn Ehrenberger, deutsche Wissenschaftsmanagerin, Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft
 Jiří Ehrenberger (* 1955), deutscher Eishockeytrainer
 Kurt Ehrenberger (* 1933), österreichischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Ludwig Ehrenberger (1878–1950), auch: Lutz Ehrenberger und Ludwig Lutz Ehrenberger, Pseudonym Henri Sebastien, österreichischer Illustrations- und Portraitmaler, Gebrauchsgrafiker, Werbekünstler und Unterhaltungszeichner
 Michael Ehrenberger (1958–2021), österreichischer Mediziner und Unternehmer
 Wolfgang Ehrenberger (* 1941), deutscher Informationswissenschaftler